CSCE est un sigle désignant :
 la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ;
 le New York Coffee Sugar and Cocoa Exchange de la New York Board of Trade.